Берьозов Георгій Сергійович (рос. Георгий Сергеевич Берёзов; нар. 31 березня 1995, Владикавказ, Північна Осетія, Росія) — російський футболіст.
 Берьозов Володимир Антонович (29 вересня 1929(19290929), місто Векшняй, тепер Тельшяйського повіту Литва — 16 березня 2016, місто Вільнюс, Литва) — радянський литовський діяч.